Jacques Petitjean (organiste) (15??-16??), organiste de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Jacques Petitjean (militaire) (1918-1991), militaire français, Compagnon de la Libération